Amerikai Egyesült Államok
Lovelock (Kalifornia)
Lovelock (Nevada)